Аншенонку́р-е-Шазе́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на схід від Парижа, 70 км на північ від Безансона, 28 км на північ від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 102 оподаткованих домогосподарства, у яких проживали 248,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Аншенонкур-е-Шазель на сайті французького Національного інституту географії
 Аншенонкур-е-Шазель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аншенонкур-е-Шазель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона